Oleksandr Matvijovyč Matrosov, un militare sovietico ed eroe dell'Unione Sovietica
17354 Matrosov, un asteroide del sistema solare